Pakes ist der Familienname folgender Personen:

Ariel Pakes, israelisch-US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
Andrew Pakes (* 1973), britischer Politiker